По́люс (, , ) — електрод (анод чи катод) джерел постійного електричного струму, наприклад, гальванічного елемента або електричного акумулятора.

Терміном "Електрод" також користуються для позначення полюсу гальванічного елемента та акумулятора

Література 
 
 Що таке Полюс: Словник іншомовних слів

Примітки 

Електроди